Кирти Редди (, ; род. 17 ноября 1978 года) — индийская актриса, снимавшаяся в фильмах на хинди, телугу и тамильском языках. Лауреат Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана в фильме на телугу.

Биография 
Кирти — старшая из двух дочерей в семье бизнесмена Сунила Редди и дизайнера одежды Ахальи.
Её дед Гаддам Ганга Редди — политик, член партии .
Кирти получила среднее образование в частной школе  в Бангалоре, где провела большую часть детства.

В 1996 году она дебютировала в провалившемся фильме на телугу Gunshot,
после чего снялась в нескольких тамильских кинолентах.
Её второй фильм на телугу, Tholi Prema в паре с Паваном Кальяном, вышедший в 1998 году, стал хитом.
Однако два следующих проекта, тамильский Ninaivirukkum Varai с Прабху Девой и телужский Ravoyi Chandamama с Нагарджуной потерпели неудачу в прокате.
После этого она попробовала свои силы в Болливуде, снявшись в Tera Jadoo Chal Gayaa с Абхишеком Баччаном и Pyaar Ishq Aur Mohabbat с Арджуном Рампалом, но эти фильмы также не имели успеха у зрителя, несмотря на крупную рекламную кампанию.
В 2002 году она снялась в фильме на каннада Super Star в паре с Упендрой.
Её последней ролью в кино стала сестра героя Махеша Бабу в фильме Arjun 2004 года, принесшая ей Filmfare Award South за лучшую женскую роль второго плана.

Кирти оставила кинематограф после того, как вышла замуж за актёра  в августе 2004 года. Они прожили вместе два года и развелись в 2006. Через некоторое время она вновь связала себя узами брака и родила сына в 2009 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты Filmfare Awards South